B16 ou B-16 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Martin XB-16, un projet de bombardier américain.

Politique 
 Bretagne à 16, une conférence territoriale réunissant la Région Bretagne, les 4 conseils généraux et les 11 communautés d'agglomération.

Religion 
 Benoît XVI, un pape.

Sciences 
Biologie
 HLA-B16, un antigènes des leucocytes humains.

Médecine
 Hépatite aiguë B, d'après la classification internationale des maladies ;
 Vitamine B16 (nom donné lors de sa découverte) ou diméthylglycine.

Transports 
Automobile
 Chevron B16, voiture de course du constructeur britannique Chevron ;
 Moteur Honda B16, un moteur automobile du constructeur japonais Honda ;
 Nissan Sentra B16, sixième génération de la Nissan Sentra.

Routes
  Bundesstraße 16, route fédérale allemande reliant Roding à Schwangau ;
  Route B16, une route de Nicosie à Chypre.

Signalisation
 Panneau d'interdiction de signaux sonores en France ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres